Hrvatska:
 Rastovac (Grubišno Polje), naselje u općini Grubišno Polje
 Rastovac (Ivanska), naselje u općini Ivanska
 Rastovac (Marina), naselje u općini Marina
 Rastovac (Zagvozd), naselje u općini Zagvozd
 Rastovac Budački, naselje u općini Krnjak, Karlovačka županija
 Veliki Rastovac, naselje u općini Crnac, Virovitičko-podravska županija

BiH:
 Rastovac (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik

Crna Gora:
 Rastovac (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić